

Горняк — село, Амангельдинський район, Костанайська область

Горняк — місто, Алтайський край
 Горняк — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Горняк — село, Можгинський район, Удмуртія
 Горняк — селище, Сернурський район, Марій Ел

Особи 
 Августин Горняк (1919—2003) — єпископ УГКЦ, перший апостольський екзарх Великої Британії (1963—1987), василіянин.
 Міхал Горняк (*1970) — чеський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Жолт Горняк (*1973) — чехословацький та словацький футболіст угорського походження, захисник.

Див. також 
 Горняцький